Појам Тилт може да се односи на:
 Тилт (Белгија),
 Тилт (угао),
 Тилт (музичка група)